Су́ндквист () — шведская фамилия.

Известные носители:
 Сундквист, Бьорн (род. 1948) — норвежский актёр;
 Сундквист, Калле (род. 1962) — шведский гребец-байдарочник;
 Сундквист, Мария (род. 1957) — шведская музыкант, либреттист, режиссёр.
 Сундквист, Оскар (род. 1994) — шведский хоккеист.
 Сундквист, Стиг (1922—2011) — шведский футболист.